336-я стрелковая Житомирская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 3 декабря 1941 года по 11 мая 1945 года.

Формирование 
336-я стрелковая дивизия формировалась в городе Мелекессе в августе — ноябре 1941 года. В начале 1942 года прибыла на Западный фронт и участвовала в Московской битве.

Состав 
 1128-й стрелковый полк (командир полка полковник Х. Д. Заманов, август 1942 -декабрь 1944);
 1130-й стрелковый полк;
 1132-й стрелковый полк;
 909-й артиллерийский полк;
 254-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
 408-й отдельная разведывательная рота;
 478-й отдельный саперный батальон;
 797-й отдельный батальон связи (298-я отдельная рота связи);
 431-й медико-санитарный батальон;
 424-я отдельная рота химзащиты;
 461-я автотранспортная рота;
 200-я полевая хлебопекарня;
 769-й дивизионный ветеринарный лазарет;
 134-я полевая почтовая станция;
 776-я полевая касса Госбанка.

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 3 декабря 1941 года — 15 августа 1943 года
 7 сентября 1943 года — 11 мая 1945 года

Подчинение

Командиры 
 Шаповалов, Григорий Михайлович (13.09.1941 — 15.12.1941), полковник;
 Соловьёв, Николай Николаевич (16.12.1941 — 29.03.1942), полковник;
 Добринский, Александр Григорьевич (30.03.1942 — 14.04.1942), майор;
 Кузнецов, Владимир Степанович (15.04.1942 — 18.06.1942), генерал-майор;
 Самсонов, Василий Акимович (18.06.1942 — 16.07.1942), полковник;
 Кузнецов, Владимир Степанович (16.07.1942 — 01.07.1943), генерал-майор;
 Игначев, Максим Арсентьевич (02.07.1943 — 04.08.1944), полковник;
 Петухов, Иван Иванович (05.08.1944 — 22.08.1944), полковник;
 Гринвальд-Мухо, Лазарь Васильевич (23.08.1944 — 03.04.1945), полковник;
 Борисов, Михаил Фёдорович (04.04.1945 — 11.05.1945), генерал-майор.

Награды дивизии 
 1 января 1944 года — «Житомирская» — почётное наименование присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 1 января 1944 года в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за город Житомир.
 19 февраля 1945 года —  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами Глейвиц, Хжанув и проявленные при этом доблесть и мужество.
 28 мая 1945 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Моравская Острава, Жилина и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 1128-й стрелковый Тарнопольский полк
 1130-й стрелковый Тарнопольский ордена Сувороваполк
 1132-й стрелковый Дембицкий полк
 909-й артиллерийский Дембицкий полк
 254-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Богдана Хмельницкого дивизион

Отличившиеся воины

Кавалеры ордена Славы 3-х степеней 
 Бринько, Николай Андреевич, младший сержант, разведчик 1128 стрелкового полка.
 Денисенко, Степан Петрович, старшина, командир пулемётного расчёта 1128 стрелкового полка.
 Дубина, Илья Тихонович, сержант, наводчик 76-мм пушки 1130 стрелкового полка.
 Игнатенко, Николай Яковлевич, старший сержант, командир отделения разведки 1130 стрелкового полка.
 Кудряшов, Пётр Егорович, старший сержант, командир разведывательного отделения 478 отдельного сапёрного батальона.
 Писклов , Александр Семёнович, старший сержант, командир орудия 254 отдельный истребительно-противотанковый дивизион.
 Сирык, Кузьма Васильевич, сержант, командир отделения 1132 стрелкового полка.
 Чуриков, Геннадий Петрович, сержант, разведчик 408 отдельной разведывательной роты.
 Юсупов, Сарвар Юсупович, Ефрейтор, телефонист взвода управления 2-го дивизиона 909 артиллерийского Дембицкого полка.

Примечания

Ссылки 
  336 стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны